O Campeonato Mundial de Snooker de 2022 ou World Snooker Championship de 2022 (conhecido oficialmente como Betfred World Snooker Championship de 2022 por questões de patrocínio) é um torneio profissional do ranking mundial de snooker da temporada de 2021–22. O evento decorre de 16 de abril a 2 de maio de 2022 no Crucible Theatre em Sheffield, na Inglaterra. Ronnie O'Sullivan venceu o campeonato na final contra Judd Trump, garantido sua vitória pela sétima vez.

Visão geral

Informações do torneio 
Foi a 46ª edição consecutiva do Campeonato Mundial de Snooker a ser realizada no Crucible Theatre, e o evento final da temporada de snooker de 2021-22.

O torneio foi organizado pelo World Snooker Tour (WST), uma subsidiária da World Professional Billiards and Snooker Association, e foi transmitido pela BBC, Eurosport e Matchroom Sport.

Formato 
Os jogos da fase final do Campeonato Mundial foram disputados da seguinte forma:
 Rodadas 1: Melhor de 19 frames, vence quem ganha dez (de 10–0 a possíveis 10–9)
 Rodadas 2: Melhor de 25 frames, vence quem ganha treze (de 13–0 a possíveis 13–12)
 Quartas de final: Melhor de 25 frames frames, avança o que chegar a treze (de 13–0 a possíveis 13–12)
 Semifinal: Melhor de 33 frames, até um ganhar dezessete (de 17–0 a possíveis 17–16)
 Final: Melhor de 35 frames, é campeão o primeiro a chegar a dezoito (de 18–0 a possíveis 18–17)

Os jogos da fase de qualificação foram à melhor de 11 frames, com exceção da rodada final, que foi à melhor de 19 frames.

Prémios 
O montante de prémios do evento foi de 2,395 milhões de libras esterlinas e o vencedor recebeu um cheque de 500 mil libras esterlinas. A distribuição total dos prêmios foi a seguinte:

Fase final 
Os resultados da fase final são mostrados abaixo:

 Final 

Campeonatos do mundo de snooker
2022 no Reino Unido